Vier Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Bagley:

 USS Bagley (TB-24), ein Torpedoboot, in Dienst von 1901 bis 1919
 USS Bagley (DD-185), ein Zerstörer der Wickes-Klasse, in Dienst von 1919 bis 1922
 USS Bagley (DD-386), ein Zerstörer der Bagley-Klasse, in Dienst von 1937 bis 1946
 USS Bagley (FF-1069), eine Fregatte der Knox-Klasse, in Dienst von 1972 bis 1991

Bagley